«Онтеньенте» () — бывший испанский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Валенсия в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан в 1931 году, домашние матчи проводил на стадионе «Эль Клариано» (), вмещающем 5 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 9-е место в Сегунде в сезоне 1969/70.

История 
5 августа 1923 года Даниэль Гильем и Франсиско Серда основали первый футбольный клуб в Онтеньенте — «Депортиво Онтеньенте» (). На территории, принадлежащей фабрике Ла Фаринера, был возведен стадион «Эль Клариано».

В 1931 году клубы «Депортиво Онтеньенте» и «Идеал» объединились, 30 марта 1931 года был официально зарегистрирован клуб «Онтеньенте» ().

10 января 1951 года открывается новый стадион «Эль Клариано», на котором команда играет и по сей день. В 2001 году он пережил реконструкцию.

В 1955 году клуб выходит в Терсеру.

В 1963 году команда пробивается в Сегунду, одолев по итогам стыковых матчей «Эйбар» и «Испанию». Успеха добились футболисты Хуан Морено, Сориано, Сальвадор Канет, Антонио Убеда, Сальвадор Болинчес, Антонио Бисбаль, Мигель Паскуаль, Паскуаль Льясер, Карбонель, Энгуиданос, Бенейто, Гандия, Мигель, Молина и Рихарт под руководством известного футболиста Маноло Алепуса

Текущий состав

Тренерский штаб

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 5 сезонов
 Сегунда B — 15 сезонов
 Терсера — 41 сезон

Достижения 
 Терсера
 Победитель (2): 1962/63, 1967/68

Известные игроки 

  Тони Лима
  Рафаэль Барбер
  Мараньон
  Висенте Морено
  Хосе Луис Ольтра
  Рикардо
  Антонио Сольдевилья
  Сезар Феррандо
  Альберто Кинтеро

Главные тренеры 
  Маноло Алепус (—1963)
  Франсиско Ройг Салаверт (1963—1964, 1968—1969)
  Десидерио Эрреро (1964)
  Рохелио Сантьяго (1964—1965)
  Морера (1969—1971)
  Васкес (1974)
  Кайетано Ре (1978—1980)
  Пако Парреньо (1984—1985)
  Бенито Флоро (1986—1987)
  Пепе Мартинес (1997—1998)
  Пепе Арока (2002, 2003)
  Фернандо Маэстре (2003—2005)
  Тони Апарисио (2006—2011)
  Роберто Гранеро Гранеро (2011—2013)
  Нино Лема (2013—2014)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт школы 
 Профиль клуба на futbolme.com 
 Профиль клуба на transfermarkt.com 
 Профиль клуба на lafutbolteca.com 

Футбольные клубы Испании